Арчибальд Мак-Мердо — офіцер військово-морського флоту Великої Британії, який брав участь у дослідженні Антарктики.

 Мак-Мердо (протока) — протока біля берегів Антарктиди.
 Мак-Мердо (шельфовий льодовик) — шельфовий льодовик Антарктиди.
 Мак-Мердо (антарктична станція) — найбільша антарктична станція.
 Шосе Мак-Мердо — Південний полюс — дорога в Антарктиді, що з'єднує станцію Мак-Мердо з південним полюсом.
 Сухі долини Мак-Мердо — ряд долин-оазисів на Землі Вікторії в Антарктиді.